Караганов:
 Караганов, Александр Васильевич (1915—2007) — советский и российский киновед, кинокритик и литературовед.
 Караганов, Пётр Михайлович (1878—1921) — русский врач, специалист по судебной медицине, профессор Томского государственного университета.
 Караганов, Сергей Александрович (род. 1952) — российский политолог, экономист.